Contea di Somerset o Somerset County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Somerset (Maine)
 Contea di Somerset (Maryland)
 Contea di Somerset (New Jersey)
 Contea di Somerset (Pennsylvania)

Si può riferire anche alla seguente contea inglese:

 Somerset